Фатихов — фамилия; имеет женскую форму Фатихова.
 Фатихов, Халит Шайхович (род. 1958) — баянист, артист Башкирской филармонии, народный артист РБ.
 Фатихова, Лилия Гарифулловна (род. 1954) — артистка Башкирской государственной филармонии, народная артистка РБ.